Domann ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Domann (* 1952), deutsche Schauspielerin
 Johann Domann (1564–1618), Jurist und Syndicus der Hanse
 Mario Domann-Käse (* 1966), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Dohmann
 Doman
 Thomann